Molekulska formula -{C16H10}- se može odnositi na:

 Fluoranten
 Piren